Ваграмов — фамилия. Известные носители:

 Ваграмов, Валентин Аполлонович (1890—1983) — советский режиссёр, актёр, театральный деятель.
 Ваграмов, Фёдор Аркадьевич (1899—1967) — русский советский драматург и прозаик.